Tenisový turnaj ATP Catella Swedish Open 2009 se konal ve dnech 13. - 19. července ve švédském Båstadu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Swedish Open
Tenis ve Švédsku v roce 2009